Die Comarca Baix Maestrat ist eine der acht Comarcas in der Provinz Castellón der Valencianischen Gemeinschaft.

Die im Nordosten gelegene Comarca umfasst 18 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Wirtschaft 
In der Landwirtschaft werden in der Küstenebene vorwiegend Zitrusfrüchte und Artischocken und im höher gelegenen inneren Maestrat Oliven angebaut. Von großer Bedeutung insbesondere an der Costa del Azahar ist der Tourismus.

Gemeinden

Weblinks 

Comarca in der Provinz Castellón